Atkyns ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Atkyns (1615–1677), englischer Drucker

Siehe auch:
 Atkins